Вячесла́в Ива́нович Шпо́рт (род. 16 июня 1954, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский политик.

Губернатор Хабаровского края с 6 мая 2009 по 28 сентября 2018 (временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края с 30 апреля по 6 мая 2009 и с 30 апреля по 8 сентября 2013). В сентябре 2018 года проиграл выборы губернатора Хабаровского края кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу.

Член КПСС (до 1991), член Высшего совета партии «Единая Россия» (2013—2017). Депутат Государственной думы РФ (1999—2007). С 23 января 2019 года — член Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Член Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

Биография 
Родился 16 июня 1954 года в Комсомольске-на-Амуре.

Образование 
Окончил политехникум по специальности «самолётостроение». Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт (заочно). В 1993 году проходил стажировку в Стэнфордском университете (США). Кандидат технических наук (тема — «Использование высокопрочных титановых сплавов в авиастроении», 1999 г.), доктор технических наук, 2005 год. В 2003 году окончил юридический факультет Национального института имени Екатерины Великой. Профессор российской неправительственной научно-исследовательской межрегиональной общественной организации Академия военных наук, 2012 год. Воинское звание — полковник запаса.

Является автором 10 изобретений, закреплённых патентами.

Трудовая деятельность 
По завершении учёбы в техникуме работал сборщиком-клепальщиком на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении им. Ю. А. Гагарина (КнААПО).

С 1973 по 1975 год служил в ракетных войсках и артиллерии на Дальнем Востоке. В 1979 году вернулся на КнААПО, где занимал должности до заместителя генерального директора — главного инженера КнААПО. С 1997 по декабрь 1999 год — технический директор — главный инженер КнААПО.

Без отрыва от производства с отличием окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт. Получил квалификацию «Инженер-механик самолётостроения».

При участии В. И. Шпорта были освоены и запущены в серийное производство новые образцы авиационной военной техники серии Су-22, Су-27, поставлены на боевое дежурство и на экспорт уникальные машины: Су-33 (корабельный вариант), Су-30МКК и Су-27СМ.

Политика 
В 1995 году баллотировался в депутаты Государственной думы второго созыва в общефедеральном списке избирательного объединения «Дума-96» (№ 1 в региональной группе «Восток»), не преодолевшем на выборах 17 декабря 1995 5%-го барьера.

Также баллотировался в депутаты Государственной думы РФ по северному одномандатному избирательному округу № 56 (Хабаровский край), но в округе выборы проиграл, заняв 4 место из 16 (4 % голосов).

19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной думы РФ третьего созыва по Комсомольскому-на-Амуре одномандатному избирательному округу № 56 (Хабаровский край), получив на выборах 46,24 % голосов. Был выдвинут избирателями.

В Государственной думе вошёл в депутатскую группу «Народный депутат». 11 января 2000 на учредительном собрании был избран одним из восьми заместителей председателя группы.

С 26 января 2000 года — заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям.

27 мая 2000 года на учредительном съезде партии «Единство» был избран членом политсовета партии.

22 ноября 2000 года вошёл в состав депутатского межфракционного объединения Государственной думы «Деловая Россия».

В 2002 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального Штаба ВС РФ по специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации».

В 2003 году получил 2-е высшее образование по специальности «Юриспруденция».

7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной думы РФ по Комсомольскому-на-Амуре одномандатному округу. Вошёл в состав фракции «Единая Россия». Стал заместителем председателя Комитета по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям.

В 2004—2007 годах — заместитель председателя Народной партии Российской Федерации.

В 2007 году на выборах в Государственную думу РФ не прошёл по спискам «ЕР»: Региональная группа № 29 (Хабаровский край, Еврейская автономная область) — стоял лишь шестым в партийном списке, на шестое место с пятого был передвинут по воле губернатора Ишаева, отдав его Александру Шишкину.

С января 2008 г. по февраль 2009 г. — директор Дирекции по производству и техническому развитию авиационной холдинговой компании «Сухой».

С 2 марта 2009 года — заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр промышленности, транспорта и связи края.

Губернатор Хабаровского края 
В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, 30 апреля 2009 назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. 6 мая 2009 утверждён в должности.

С 29 ноября 2009 по 16 июня 2010 и с 25 октября 2014 по 7 апреля 2015 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

30 апреля 2013 вновь назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в связи с предстоящими выборами. 8 сентября 2013 прошли выборы губернатора в Хабаровском крае, на которых Вячеслав Шпорт с результатом в 63,92 % победил основного соперника от ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Фургала, набравшего 19,14 %.

На выборах 9 сентября 2018 года проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, набрав в первом туре 35,62 % (Фургал 35,81 %). Во втором туре, проходившем 23 сентября 2018, набрал 27,97 % (Фургал 69,57 %).

Дальнейшая деятельность 
23 января 2019 года назначен членом коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (4 марта 2002 года) — за достигнутые трудовые успехи, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и многолетнюю добросовестную работу
 Почётный авиастроитель Российской Федерации
 Отличник качества авиационной промышленности СССР
 Медаль «Участнику борьбы со стихией на Амуре»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» — за создание палубного истребителя Су-33
 Благодарность Президента Российской Федерации (17 сентября 2009 года) — за активное участие в подготовке и проведении 21-22 мая 2009 года в городе Хабаровске саммита Россия — Европейский союз
 Почётный гражданин Комсомольска-на-Амуре (2012).

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

 Жена — Шпорт Галина Андреевна, экономист Комсомольского отделения филиала «Энергосбыт» Хабаровского края.
 Сын — Шпорт Роман Вячеславович. Родился в Комсомольске-на-Амуре. Получил второе высшее образование в США. В 2009 году стал кандидатом технических наук, защитив диссертацию по теме «Исследование процессов обжима и раздачи трубных заготовок при изготовлении деталей летательных аппаратов». Живёт в Москве. Женат, имеет двух сыновей: Вячеслава (род. 2002) и Дмитрия (род. 2011).
 Дочь — Шпорт Светлана Вячеславовна, родилась в 1978 году в Комсомольске-на-Амуре. В 2001 году окончила Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова. В 2007 году стала кандидатом медицинских наук, защитив диссертацию по теме «Особенности течения острой реакции на стресс у женщин-водителей — участников дорожно-транспортных происшествий». В 2009 году стала учёным секретарём Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского. Живёт в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте правительства Хабаровского края.
 Персональный раздел на сайте «Дебри-ДВ».

Губернаторы Хабаровского края
Авиаконструкторы России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Члены Государственного совета Российской Федерации
Члены Народной партии Российской Федерации
Члены «Единой России»
Министры Хабаровского края
Почётные граждане Комсомольска-на-Амуре